Состав сборных на чемпионат мира по хоккею с шайбой 2018 года. Максимально возможное количество хоккеистов: 22 полевых игрока и 3 вратаря. Минимально возможное количество хоккеистов: 15 полевых игроков и 2 вратаря.

Предварительная заявка сборной Австрии объявлена 30 апреля 2018 года

Дейв Льюис был главным тренером до 8 мая 2018 года, после чего исполняющим обязанности главного тренера был назначен Сергей Пушков.

Заявка сборной на чемпионат объявлена 30 апреля 2018 года. Из-за травмы принять участие в турнире не сможет Марцель Мюллер, его заменит Мирко Хёффлин.

Заявка на чемпионат объявлена 30 апреля 2018 года

Состав сборной Канады для участия на Чемпионате мира по хоккею 2018

Предварительная заявка сборной Латвии была объявлена 18 апреля 2018 года.

Расширенный состав сборной Норвегии был объявлен 27 апреля 2018 года.

Состав сборной Республики Корея для участия на Чемпионате мира 2018.

Заявка сборной России на чемпионат мира была объявлена 1 мая 2018 года

Состав сборной Словакии был объявлен 29 апреля 2018 года.

Заявка на турнир была объявлена 28 апреля

Расширенная заявка на турнир была объявлена 30 апреля 2018 года.
Ростер сборной на официальном сайте IIHF.

Расширенный состав сборной Франции объявлен 28 апреля 2018 года.

Предварительная заявка объявлена 29 апреля 2018 года

Расширенный состав сборной Швейцарии объявлен 28 апреля.

Предварительная заявка сборной Швеции объявлена 29 апреля 2018 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Составы и статистика сборных на championat.com

Чемпионаты мира по хоккею с шайбой 2018